98 FM é uma emissora de rádio brasileira sediada em Maceió, capital do estado de Alagoas. Opera no dial FM, na frequência 98,3 MHz, e é oriunda da migração da frequência AM 1260 kHz, que operou, entre 1960 e 2019, como Rádio Gazeta. Pertence à Organização Arnon de Mello, de propriedade do senador Fernando Collor de Mello, que também controla o jornal Gazeta de Alagoas, a Gazeta FM e a TV Gazeta.

História 
A Rádio Gazeta foi inaugurada em 2 de outubro de 1960 na frequência AM 1260 kHz e no prefixo ZYL 21. Isso foi um investimento do empresário, político e jornalista Arnon de Mello, que já era proprietário do jornal Gazeta de Alagoas.

Uma novidade ajudou a impulsionar a emissora. A empresa adquiriu um automóvel Rural equipado com rádio transmissor de VHF, o que possibilitou a cobertura total dos grandes eventos políticos, policiais e esportivos que ocorriam em Maceió e localidades próximas.

Era o fato sendo relatado no momento que estava ocorrendo, dando maior credibilidade a sua programação noticiosa. Assim, a Rádio Gazeta modificou, em Alagoas, o conceito de rádio AM puramente musical, tornando prioritária a informação e o esporte.

Um dos radialistas que ajudou a construir o perfil da Rádio Gazeta foi o pernambucano Edécio Lopes. Com larga experiência no rádio do seu Estado e com passagem pela Rádio Difusora e Progresso em Alagoas, Edécio impôs seu estilo, principalmente ao promover entrevistas históricas com políticos.

“A primeira entrevista que fiz com o senador Arnon de Mello foi uma delícia. Porque até então as entrevistas na emissora eram realizadas por outro locutor, o Luiz Tojal. Um dia o senador chegou com aquele jeito dele e disse, ‘mas Edécio eu tinha tanta vontade de ser entrevistado por você’. ‘Senador, o senhor pode vir quando quiser. Quer vir amanhã ao programa?’. ‘Ah, virei com todo prazer’. Ele veio, sentou-se ao meu lado, botou a mão no bolso do paletó, tirou um papel e me entregou. ‘O que é isso aí?’. ‘As perguntas pra você me fazer’. ‘Não senhor! O senhor no Senado Federal o senhor recebe aqueles apartes dos seus adversários e o se sai muito bem. Como é que na sua emissora, um locutor seu funcionário vai ter que saber o que vai perguntar? O senhor me desculpe, mas não vou fazer isso não‘. Machuquei o papel, botei no lixo e mandei passar o som. Ele ficou vermelho. Fiz umas perguntas fortes. Ele saiu sem se despedir de mim. ‘Já sei que minha carreira aqui terminou’, pensei. À tardinha recebi um telefonema dele. ‘Edécio, que repercussão! Eu nunca dei uma entrevista para ter uma repercussão tão grande quanto esta’. Foi diferente, perguntei o que queria. A partir de então, sempre estava entrevistando o senador”, revelou Edécio Lopes no documentário Estrelas Radiosas dirigido por Pedro Rocha.

Em fevereiro de 2019, a emissora passa a transmitir também no dial FM, na frequência 98,3 MHz, na época era em fase experimental. Na madrugada de 7 para 8 de abril, a Rádio Gazeta encerra suas transmissões na faixa AM, focando apenas na nova faixa, e passa a se chamar 98 FM.

Em 10 de julho de 2019, a 98 FM, a Gazeta FM Maceió e a TV Gazeta tem suas concessões canceladas pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal em Alagoas, por terem em seu quadro societário o senador da república Fernando Collor de Mello. Porém as emissoras seguirão no ar até o trânsito em julgado da sentença.

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Alagoas
Estações de rádio fundadas em 1960
Mídia de Maceió
Organização Arnon de Mello